Arturo Burato (1898-1967) – politico italiano
Diego Burato (1988) – giocatore di calcio a 5 brasiliano
Gian Battista Burato (1731-1787) – pittore italiano
Michele Burato (1957) – artista italiano